Canals (Valência), um município da província de Castellón, Comunidade Valenciana, Espanha.
Canals (Tarn-et-Garonne), uma comuna do departamento de Tarn-et-Garonne, região administrativa de Midi-Pyrénées, França.
Canals (Córdova), um município da província de Córdova, Argentina.

Desambiguações de topônimos